

Стюартстаун — місто, штат Нью-Гемпшир
 Стюартстаун — місто, штат Пенсільванія